Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže katarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Mezinárodního komplexu chalífy nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský dvacátý osmý hráč světa Roberto Bautista Agut, kterého ve druhém kole vyřadil Christopher O'Connell.

Vítězem se stal třetí nasazený Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal britskou divokou kartu Andyho Murrayho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si po týden starém triumfu v Rotterdamu připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jeho sedmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Murray cestou do finále odvrátil celkem osm mečbolů ve dvou zápasech – v prvním kole tři proti Sonegovi a v semifinále dokonce pět proti Lehečkovi, včetně tří při podání Čecha za stavu 5–4 a 40:0.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2023
ATP Tour 2023